Orgánico/a, del griego όργανον (órganon), hace referencia a:

Química
 Compuesto orgánico, sustancias químicas basadas en carbono e hidrógeno generalmente de origen animal o vegetal
 Ácido orgánico

 Factores orgánicos, los relacionados con los seres vivos
 Síntesis orgánica

Agricultura
 Abono orgánico
 Alimento orgánico, "alimento ecológico" o "alimento biológico", cultivado evitando sustancias sintéticas

Ecología
 Contaminante orgánico persistente
 Residuo sólido urbano orgánico, residuos sólidos urbanos biodegradables

Física
 Diodo orgánico de emisión de luz
 Semiconductor orgánico, compuesto orgánico bajo la forma de un cristal o un polímero, que muestra propiedades similares a las de los semiconductores inorgánicos.

Política
 Código Orgánico de Tribunales
 Democracia orgánica, sistema político instaurado en España por el franquismo en 1942;

Nota